Selenariidae är en familj av mossdjur. Selenariidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Selenariidae finns 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Selenariidae